Именование людей в Индонезии отличается от способов, принятых в Западном мире, и характеризуется большим разнообразием вариантов, так как страна занимает порядка 17 тысяч островов, на которых проживает около 60 этнических групп.

Уважительные обращения 
При обращении к мужчине в Индонезии принято добавлять «Pak» или «Bapak» (в переводе — «отец»), при обращении к женщине — «Ibu» («мать»). Эти же обращения используются в случае, если имя человека неизвестно. При выражении особо большого уважения используется обращение «Saudara». По отношению к бывшему президенту Абдуррахман Вахиду используется уважительное отношение «Gus» (от «bagus»); так как его имя «Абдуррахман» сокращают до «Dur», то можно встретить его именование как «Gus Dur».

Форма именования 
В Индонезии не используется западная система, при которой у каждого человека есть имя и фамилия. Подавляющее большинство индонезийцев не имеет фамилий. В целом, индонезийские имена можно разделить на следующие классы:
 Имена, состоящие всего из одного слова (такие, как Сукарно или Сухарто)
 Имена, состоящие из двух или более слов, ни одно из которых не является фамилией (например, Сусило Бамбанг Юдойоно)
 Имена, состоящие из двух или более слов, среди которых есть фамилия (например, Абдул Харис Насутион)
 Имена, состоящие из двух или более слов, среди которых есть отчество (например, Мегавати Сукарнопутри или Абдуррахман Вахид)

В большинстве случаев, в качестве имени индонезийца выступают его личное имя и имя его отца. Некоторые из замужних женщин добавляют к своему имени отчество мужа, но помещают его при этом после своего собственного; таким образом, вполне может быть ситуация, что у состоящих в браке людей в именах вообще нет ничего общего.

Индонезийские системы имён 
Большинство жителей острова Ява используют только имя, состоящее из одного слова. У жителей северной Суматры нет фамилий, но зато есть клановые имена. Индонезийцы китайского происхождения используют китайскую систему именования.

Имена из одного слова 
Пример:
Имя ребёнка: Гема
Имя отца: Супарман
Имя матери: Вуландари
В свидетельстве о рождении имя ребёнка будет записано в следующей форме:
Гема, ребёнок Супармана и Вуландари

В свидетельстве о рождении внебрачного ребёнка будет вписано только имя матери.

В школьном аттестате имя ребёнка из примера будет записано в следующей форме:
Гема, ребёнок Супармана

Во всех прочих официальных документах будет писаться лишь личное имя:
Гема

Имена из нескольких слов, но без фамилии 
Пример:
Имя ребёнка: Гема Пертиви
Имя отца: Супарман Перкаса
Имя матери: Венинг Вуландари
В свидетельстве о рождении имя ребёнка будет записано следующим образом:
Гема Пертиви, ребёнок Супармана Перкаса и Венинг Вуландари
Во всех прочих официальных документах имя человека будет записываться так:
Гема Пертиви

Имена из нескольких слов с фамилией 
Если родители желают, чтобы в документах у ребёнка фигурировала фамилия, она должна быть включена в имя. Пример:
Имя ребёнка: Гема Алатас
Имя отца: Супарман Алатас
Имя матери: Венинг Вуландари Асегафф
В свидетельстве о рождении имя ребёнка будет записано следующим образом:
Гема Алатас, ребёнок Супармана Алатас и Венинг Вуландари Асегафф
Во всех прочих официальных документах имя человека будет писаться так:
Гема Алатас

Имена из нескольких слов с отчеством 
Отчество обычно конструируется из имени отца с добавлением слова «putra» (в переводе с санскрита — «сын») или «putri» (в переводе с санскрита — «дочь»). Пример:
 Имя ребёнка: Гема Супарманпутра
 Имя отца: Супарман
 Имя матери: Вуландари
В свидетельстве о рождении имя ребёнка будет записано следующим образом:
Гема Супарманпутра, ребёнок Супармана и Вуландари
Во всех прочих официальных документах имя человека будет писаться так:
Гема Супарманпутра

Иногда имя отца может использоваться в качестве отчества без упомянутых приставок. Это рассматривается как неофициальная форма, однако иногда может встретиться и в официальных документах.

Запись индонезийских имён вне Индонезии 
В странах, где подразумевается наличие фамилии у каждого человека, индонезийские имена иногда трансформируются под местные стандарты.

В Нидерландах человеку, у которого нет официальной фамилии, в документах вписывают фамилию «Onbekend» («Неизвестный»).

В Германии в случае, если имя человека состоит всего из одного слова, его используют и как имя, и как фамилию. В результате Gema превращается в «Gema Gema» или «G.Gema».

В США в случае, если имя человека состоит всего из одного слова, с ним могут поступить тремя способами:
 Имя пишется в графе «Фамилия», а в графе «Имя» пишется аббревиатура «FNU» («First name unknown» — «Первое имя неизвестно»). У людей, не знакомых с бюрократическими требованиями, возникает впечатление, что Fnu — это распространённое индонезийское имя.
 Имя пишется в графе «Имя», а в графе «Фамилия» пишется аббревиатура «LNU» («Last name unknown» — «Последнее имя неизвестно»). У людей, не знакомых с бюрократическими требованиями, возникает впечатление, что Lnu — это распространённая индонезийская фамилия.
 Имя вписывается и в графу «Имя», и в графу «Фамилия», как в Германии.

Литература 
 A. Kohar Rony, Indonesian Names: A Guide to Bibliographic Listing, Modern Indonesia Project, Cornwell University, 1970 

Имена по культуре
Культура Индонезии